Aceh – terytorium
Krueng Aceh – rzeka
 Aczinowie (Aceh) – grupa etniczna
 język aceh – język austronezyjski